Тепезинго има више значења:

 Тепезинго, Тепезинго (Окуилан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тепезинго (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Тепезинго (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Тепезинго (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепезинго (Уатуско), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепезинго (Магдалена), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Тепезинго (Тезонапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику